Portes ouvertes peut désigner :
 Une journée portes ouvertes ;
 Portes ouvertes, une ONG internationale chrétienne évangélique.

Œuvres 

 Portes ouvertes (Porte aperte), film italien de Gianni Amelio sorti en 1990 ;
 Portes ouvertes (Malcolm Visits College), seizième épisode de la saison 5 de Malcolm, diffusé en 2004 ;
 Portes ouvertes (Breaking Free), troisième épisode de la saison 5 de Heartland (série télévisée canadienne), diffusé en 2007 ;
 Les Portes ouvertes (Under Pressure), douzième épisode de la saison 5 de Modern Family, diffusé en 2014.